Torsdagstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Torsdagstjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (2,07 ha)
Torsdagstjärnen (Lycksele socken, Lappland, 717561-160027), sjö i Lycksele kommun, 
Torsdagstjärnen (Lycksele socken, Lappland, 717665-159987), sjö i Lycksele kommun,

Se även
Söndagstjärn
Måndagstjärn
Onsdagstjärn
Torsdagstjärn
Fredagstjärn
Lördagstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn